

Населені пункти та їхні частини
 Зацише — село в гміні Лешна Любанського повіту Нижньосілезького воєводства
 Зацише — село в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Зацише — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — село в гміні Заблудів Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Зацише — село в гміні Ґрифіце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства
 Зацише — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Зацише — частина міста Бидгощ в Куявсько-Поморському воєводстві
 Зацише — частина міста Білґорай в Білґорайському повіті Люблінського воєводства
 Зацише — частина міста Сулеюв у Пйотрковському повіті Лодзинського воєводства
 Зацише — частина міста Варшава в Мазовецькому воєводстві
 Зацише — частина міста Пшецлав у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Зацише — частина міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві
 Зацише — частина міста Міломлин у Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зацише — частина села Бжузкі в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зацише — частина села Біла Ґура в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — частина села Тшцянка в гміні Лишковіце Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — частина села Дзектажев у гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — частина села Виґода-Міколаєвська в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — частина села Боровець у гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Зацише — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Зацише — частина села Генрикув у гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Клевкі в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Улясек у гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Яблонна в гміні Яблонна Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Лещидул-Новіни в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Виґода в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — частина села Хрусцина в гміні Скорошице Ниського повіту Опольського воєводства
 Зацише — частина села Ясьонувка в гміні Ясьонувка Монецького повіту Підляського воєводства
 Зацише — частина села Хажикови в гміні Хойніце Хойницького повіту Поморського воєводства
 Зацише — частина села Цьонґовиці в гміні Лази Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Зацише — колонія в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Зацише — колонія в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Зацише — колонія в гміні Любішин Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Зацише — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Зацише — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Зацише — осада в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Зацише — осада в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Зацише — осада в гміні Слупца Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Зацише — осада в гміні Борек-Велькопольський Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Зацише — осада в гміні Маново Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Зацише — лісова осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зацише — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Зацише — лісова осада в гміні Кшиж-Велькопольський Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки